Шуме је насеље у Србији у општини Ивањица у Моравичком округу. Према попису из 2002. било је 1284 становника (према попису из 1991. било је 1234 становника).

Овде се налазе Крајпуташи из Шума (Ивањица).

Галерија

Демографија 
У насељу Шуме живи 1020 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,0 година (37,1 код мушкараца и 39,0 код жена). У насељу има 421 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,05.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Ивањици
Насељена места у Моравичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији